SVGA або UVGA (іноді Super VGA або Ultra VGA, повністю  або ) — відеоадаптер та відповідний стандарт дисплеїв. Забезпечує вищу роздільність, ніж стандарт VGA.

WSVGA 
Широкоформатна версія SVGA відома як WSVGA, представлена такими пристроями як Samsung Q1U.

Порівняльна таблиця

Примітки 

Стандарти комп'ютерних дисплеїв